Miejscowości w USA:
 Muncy – miasto w stanie Pensylwania, w hrabstwie Lycoming
Gminy w USA:
 Muncy (ang. Muncy Township) – gmina w stanie Pensylwania, w hrabstwie Lycoming